Melikgazi (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Melikgazi (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Melikgazi